Błażejowice (niem. Heidehaus) – przysiółek wsi Borkowice w Polsce, położony w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lewin Brzeski.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do ówczesnego województwa opolskiego.

Przypisy 

Borkowice (powiat brzeski)